2876 Aeschylus – asteroide
nome latino di Eschilo